Antonio Biffi (1666-1736), compositeur, maître de chapelle et contreténor italien ;
 Giacomo Biffi (1928-2015), cardinal italien ;
 Giovanni Battista Biffi (1736-1807), écrivain italien ;
 Roberto Biffi (né en 1965), footballeur italien ;
 Roger Biffi, joueur français de rugby à XIII.